Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 27 и 28 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 27 июля в 11:04 по местному времени (UTC+2), а финал — 28 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

1500 м, вольный стиль, женщины